Тума́нность Андроме́ды:
 Галактика Андромеды — спиральная галактика типаSb; ближайшая к Млечному Пути большая галактика, крупнейшая галактика Местной группы.
 «Туманность Андромеды» — научно-фантастический роман Ивана Ефремова.
 «Туманность Андромеды» — фильм Евгения Шерстобитова, экранизация романа Ефремова.